Carona est une ancienne commune suisse du canton du Tessin
 Carona est une commune italienne de la province de Bergame
 la  est un fleuve d'Italie.

Homonymie de toponyme